Goðaborg kan syfta på följande platser:

Island 

 Goðaborg (bergstopp i Island, lat 65,00, long -14,57), Austurland, 
 Goðaborg (bergstopp i Island, lat 64,54, long -15,45), Austurland, 
 Goðaborg (berg), Austurland, 
 Goðaborg (bergstopp i Island, lat 64,75, long -14,05), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar